Sewerodwinsk steht für:

 Sewerodwinsk, Stadt in Russland
 K560 Sewerodwinsk, russisches U-Boot mit Nuklearantrieb, siehe Projekt 885